Vosges (Wogezy) – pasmo górskie we Francji
 Vosges (Wogezy) – departament we Francji

Zobacz też 
 Vosges du Nord (Wogezy Północne) – najbardziej na północ wysunięta część Wogezów i naturalna południowa część Lasu Palatyńskiego
 Vorges-les-Pins – miejscowość i gmina we Francji
 Vosgesopterum – wymarły rodzaj owadów z rzędu świerszczokaraczanów i rodziny Blattogryllidae
 Wogezy